Zorita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zorita (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Zorita del Maestrazgo (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Zorita (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar